Storch:

 в переводе с английского языка — ;
 в переводе с немецкого — .